Rohr (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Rohr (Francònia): municipi alemany de l'estat de Baviera
 Rohr in Niederbayern: municipi alemany de l'estat de Baviera
 Rohr (Argòvia): antic municipi suís del cantó d'Argòvia
 Rohr (Solothurn): municipi suís del cantó de Solothurn